Nonnenmühle steht für:
 Nonnenmühle (Blumenholz), Wohnplatz von Blumenholz, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Nonnenmühle (Leipzig),  ehemalige Mühle in Leipzig, Sachsen
 Nonnenmühle (Niers), Wassermühle im Mönchengladbacher Stadtteil Uedding, Nordrhein-Westfalen
 Nonnenmühle (Uehlfeld), Ortsteil des Marktes Uehlfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Nonnenmühlen